Mitologia grega:
 Mopsos (fill d'Àmpix), endeví, fill d'Àmpix i de Cloris.
 Mopsos (fill d'Apol·lo), endeví, fill d'Apol·lo (o de Raci) i de Manto.